Se slovem sirka se můžeme ve významech:
 Zápalka (dřívko) – dřevěná tyčinka opatřená hlavičkou ze zápalné hmoty 
 nemoc vína – způsobená sulfitovými mikroorganismy, projevuje se zápachem po sirovodíku